Morgan Airport ist der Name folgender Flughäfen in den Vereinigten Staaten: 

 Morgan Airport (Georgia) im Carroll County
 Morgan Airport (Missouri) im Phelps County
 Morgan Airport (Montana) im Philipps County